Jong en Vrij (kerk), een evangelische geloofsgemeenschap in Nederland
Jong en Vrij (school), een voormalige evangelische bijbelschool in Rockanje